Безіменна — річка в Україні, в Оратівський районі Вінницької області. Ліва притока Гнилої (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 10 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 35,8 км².

Розташування 
Бере початок у Лопатинці. Тече переважно на північний схід понад Тарасівкою і на околиці Животівки впадає у річку Гнилу, праву притоку Роськи.

Джерела 
 Гавриков Ю. С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Дніпра, 2010. — 66 с. (Таблиця 4.) 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Оратівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви